Batis soror — вид воробьиных птиц из семейства сережкоглазок. Подвидов не выделяют.

Таксономия 
Ранее этих птиц относили к B. molitor.

Распространение 
Обитают в Восточной Африке (Кения, Танзания, Мозамбик, Малави, Зимбабве).

Описание 
Длина тела 10,5-11,5 см. Вес 8-13,1 г. У самцов серые макушки и белые «брови». Имеются белое пятно на шее и чёрная «маска». Хвост, клюв и ноги чёрные.

Самка отличается от самца наличием рыжеватых пятен на подбородке и верхней части горла (может быть довольно размытым, иногда почти отсутствующим), бледно-рыжий пояс на груди. Неполовозрелые особи такие же, как у самок, но рыжие на шее, поясничной и крыльевой полосах, а нагрудник более рыжевато-коричневый.

Биология 
Питаются насекомыми. Миграций не совершают. При этом в восточной части Зимбабве отмечены сезонные перемещения.

Примечания

Ссылки 
 

Батисы
Птицы Африки
Животные, описанные в 1903 году